Who Am I (What's My Name)?, une chanson du rappeur américain Snoop Doggy Dogg sortie en 1993 ;
 Who Am I?, titre anglais du film hongkongais réalisé par Benny Chan et Jackie Chan dont le titre français est Qui suis-je ? sorti en 1998 ;
 Who Am I?, un film cambodgien réalisé par Phoan Phoung Bopha sorti en 2009 ;
 Who Am I: Kein System ist sicher, un film allemand réalisé par Baran bo Odar sorti en 2014.